James McNeill Whistler, een Amerikaans schilder
James Whistler (Prison Break)